Максим Геннадьевич Гришин (род. 2 мая 1984 года в Тамбове, РСФСР, СССР) — российский спортсмен, выступающий в профессиональных турнирах по смешанным единоборствам под эгидой M-1 Global в полутяжёлом и тяжёлом весах. В 2011 году добился права на титульный поединок, который, однако, проиграл. Также Гришин известен тем, что являлся тренировочным партнёром Фёдора Емельяненко. Тренируется в Гудермесе и в Грозном и представляет бойцовский клуб "Ахмат".

Спортивная карьера

M-1 Challenge 27 

В октябре 2011 года планировался титульный поединок в тяжёлом весе между Гугенишвили и американцем Кенни Гарнером на M-1 Challenge 27, однако чемпион за неделю до поединка получил травму локтя и был вынужден отказаться от боя. M-1 предложила Гришину выступить заменой, а сам бой сохранил статус титульного: его победитель объявлялся временным чемпионом, которому затем предстоял объединительный бой с Гугенишвили.

Поединок прошёл с преимуществом Гарнера, которому в пятом раунде удалось занять доминирующее положение и нанести несколько ударов сверху, после которых Гришин сдался, а рефери остановил бой, зафиксировав его поражение техническим нокаутом.

UFC 
В июле 2020 года Максим Гришин подписал контракт с промоушеном UFC. Его дебютный бой в стенах организации состоялся 12 июля 2020 года в предварительном карде турнира UFC 251, его соперником стал польский боец Марчин Тыбура, который одержал в этом поединке победу. 17 октября 2020 года Гришин вышел на свой второй бой в UFC в рамках UFC Fight Night 180 против соотечественника Гаджимурада Антигулова. Бой был остановлен за секунду до конца второго раунда, когда Антигулов находился в глухой пассивной защите, cудья посчитал, что Антигулов не в состоянии продолжать конкурентный бой, поэтому остановил схватку, присудив победу Гришину.

Результаты боёв в ММА 

|Победа
|align=center|32-9-2
| Уильям Найт
|Единогласное решение
|UFC 271
|12 февраля 2022
|align=center|3
|align=center|5:00
|Хьюстон, Техас, США 
|
|-
|Поражение
|align=center|31-9-2
| Дастин Джейкоби
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Розенстрайк vs. Ган
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center|31-8-2
| Гаджимурад Антигулов
|ТКО (удары)
|UFC Fight Night 180
|17 октября 2020
|align=center|2
|align=center|4:58
|Абу-Даби, ОАЭ 
|
|-
|Поражение
|align=center|30-8-2
| Марчин Тыбура 
|Единогласное решение
|UFC 251
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Абу-Даби, ОАЭ 
|
|-
|Ничья
|align=center|30-7-2
| Джордан Джонсон
|Ничья (большинством судейских голосов)	
|Professional Fighters League - PFL 9 - 2019 Season PFL Playoffs 3
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США 
|
|-
|Победа
|align=center|30-7-1
| Михаил Мохнаткин
|Нокаут (удары)
|Professional Fighters League - PFL 6: 2019 Regular Season
|
|align=center|1
|align=center|0:48
|Атлантик-Сити, США 
|
|-
|Победа
|align=center|29-7-1
| Джордан Джонсон
|Единогласное решение
|Professional Fighters League - PFL 3: 2019 Regular Season
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Нью-Йорк, США 
|
|-
|Ничья
|align=center|28-7-1
| Смилиньо Рама
|Ничья (большинством судейских голосов)	
|PFL 9: 2018 Season PFL Playoffs 2
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Лонг-Бич, США 
|
|-
|Победа
|align=center|28-7
| Раким Кливленд
|Удушающий приём (удушение сзади)
|PFL 5: 2018 Regular Season
|
|align=center|2
|align=center|4:03
|Нью-Йорк, США 
|
|-
|Победа
|align=center|27-7
| Джейсон Бутчер
|TKO (травма ноги)
|PFL 2: 2018 Regular Season
|
|align=center|1
|align=center|1:41
|Чикаго, США 
|
|-
|Победа
|align=center|26-7
| Леонардо Гимараеш
|Единогласное решение
|WFCA 45 Grozny Battle
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Грозный, Россия 
|
|-
|Победа
|align=center|25-7
| Дирлей Броенстрап
|Единогласное решение
|WFCA 42 Malyutin vs. Jacarezinho
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия 
|
|-
|Победа
|align=center|24-7
| Матей Батинич
|KO (удар ногой в голову)
|WFCA 34 Battle in Moscow
|
|align=center|3
|align=center|2:43
|Москва, Россия 
|
|-
|Поражение
|align=center|23-7
| Магомед Анкалаев
|TKO (удары)
|WFCA 30 — Akhmat Grand Prix Final
|
|align=center|4
|align=center|1:13
|Грозный, Россия 
|
|-
|Победа
|align=center|23-6
| Максим Футин
|Единогласное решение
|WFCA 23 — Grand Prix Akhmat
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Грозный, Россия 
|
|-
|Победа
|align=center|22-6
| Марцин Лазарс
|Единогласное решение
|WFCA 17 - Grand Prix Akhmat 2016 
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Грозный, Россия 
|
|-
|Победа
|align=center|21-6
| Жоаким Феррейра
|TKO (удары)
|WFCA 9 - Grozny Battle
|
|align=center|3
|align=center|3:06
|Грозный, Россия 
|
|-
|Победа
|align=center|20-6
| Малик Мерад
|Удушающий приём (удушение сзади)
|WFCA 3 - Grozny Battle 
|
|align=center|1
|align=center|4:43
|Грозный, Россия 
|
|-
|Победа
|align=center|19-6
| Дориан Илич
|Удушающий приём (удушение треугольник руками)
|WFCA 1 - Grozny Battle 
|
|align=center|1
|align=center|3:15
|Грозный, Россия 
|
|-
|Победа
|align=center|18-6
| Тревор Прэнгли
|TKO (удары)
|Fight Nights - Battle of Moscow 17
|
|align=center|2
|align=center|2:04
|Москва, Россия 
|
|-
|Победа
|align=center|17-6
| Родни Уоллес
|Раздельное решение
|NAAFS - Driven MMA 1
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Кантон, Огайо, США 
|
|-
|Победа
|align=center|16-6
| Мариу Миранда
|Единогласное решение
|Fight Nights - Battle of Moscow 13
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия 
|
|-
|Победа
|align=center|15-6
| Рэй Лопес
|Удушающий приём (удушение сзади)
|NAAFS: Fight Night in the Flats 9
|
|align=center|1
|align=center|4:25
|Кливленд, Огайо, США 
|
|-
|Победа
|align=center|14-6
| Уильям Хилл
|TKO (удары)
|NAAFS: CAGED VENGEANCE 12
|
|align=center|1
|align=center|3:57
|Огайо, США 
|
|-
|Победа
|align=center|13-6
| Йоаким Кристенсен
|Единогласное решение
|M-1 Challenge 32 — Malikov vs. Garner 
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|12-6
| Кенни Гарнер
|Сдача (удары)
|M-1 Challenge 27 - Magalhaes vs. Zayats  
|14 октября 2011
|align=center|5
|align=center|4:07
|Финикс, Аризона 
|
|-
|Победа
|align=center|12-5
| Жулиу Сезар де Лима 
|ТКО 
|League S-70 - Russia vs. Brazil 
|5 августа 2011
|align=center|1
|align=center|1:22
|Сочи, Россия 
|
|-
|Победа
|align=center|11-5
| Алан Собанов
|КО (удар) 
|Sochi MMA International: Tornado  
| 
|align=center|1
|align=center|3:30
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|10-5
| Самир Ахметов
|ТКО (удары)
|Sochi MMA International  
|5 июля 2011 
|align=center|1
|align=center|1:43
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|9-5
| Станислав Мирзамагомедов
|Сдача (треугольник) 
|Кубок Федора Емельненко  
|22 мая 2011
|align=center|1
|align=center|2:32 
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|8-5
| Владимир Кученко 
|ТКО (удары)
|M-1 Challenge 25 - Zavurov vs. Enomoto 
|28 апреля 2011 
|align=center|3
|align=center|3:14
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|7-5
| Гурам Гугенишвили
|Удушающий приём (удушение сзади) 
|M-1 Challenge XXIII Grishin vs Guram   
|5 марта 2011
|align=center|1
|align=center|3:03 
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|7-4
| Александр Волков
|Удушающий приём (удушение сзади)
|M-1 Selection 2010 - Eastern Europe Finals  
|22 июля 2010 
|align=center|1
|align=center|2:39
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-4
| Арсен Абдулкеримов 
|ТКО (удары)
|M-1 Selection 2010 - Eastern Europe Round 3  
|28 мая 2010
|align=center|1
|align=center|1:52 
|Киев, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|5-4
| Гаджимурад Нурмагомедов 
|ТКО (удары)
|M-1 Selection 2010 - Eastern Europe Round 2  
|10 апреля 2010
|align=center|1
|align=center|2:05
|Киев, Украина
|
|-
|Поражение
|align=center|4-4
| Давид Базиак 
|Единогласное решение
|KSW 12 
|12 декабря 2009
|align=center|3
|align=center|3:00
|Варшава, Польша 
|
|-
|Победа
|align=center|4-3
| Леван Персаев 
|ТКО (удары)
|M-1 Challenge 20 - 2009 Finals  
|3 декабря 2009 
|align=center|1
|align=center|1:56
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-3
| Дмитрий Заболотный
|ТКО (удары)
|M-1 Challenge - 2009 Selections 7 
|3 октября 2009 
|align=center|1
|align=center|0:00
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|2-3
| Шейн дел Росарио
|ТКО (удары)
|M-1 Challenge 17 - Korea   
|4 июля 2009 
|align=center|1
|align=center|0:21
|Сеул, Южная Корея 
|
|-
|Поражение
|align=center|2-2
| Жоаким Феррейра 
|Удушение (север-юг)
|M-1 Challenge 15 - Brazil   
|9 мая 2009
|align=center|1
|align=center|3:57
|Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|2-1
| Магомед Умаров
|ТКО (удары)
|M-1 Challenge - 2009 Selections 1 
|13 марта 2009 
|align=center|1
|align=center|0:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|1-1
| Бага Агаев
|Болевой приём (рычаг локтя) 
|WAFC - World Pankration Championship 2008  
|
|align=center|1
|align=center|0:47
|Хабаровск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Гела Гетсадзе
|Единогласное решение  
|WAFC - World Pankration Championship 2008  
|24 мая 2008  
|align=center|2
|align=center|5:00
|Хабаровск, Россия
|
|-
|}

Статистика кикбоксинга

Примечания

Ссылки 
 Профиль Максима Гришина на сайте Sherdog 
 Maxim Grishin - статистика профессиональных боёв ufc.com 
 Максим Гришин - статистика профессиональных боёв gidstats.com 
 Maxim Grishin - статистика профессиональных боёв tapology.com 

Бойцы смешанных единоборств России